Nexsound — Украинский независимый лейбл, основанный в 2000 году Андреем Кириченко. Специализируется на экспериментальной музыке.

Проекты
 Андрей Кириченко
 Kotra
 Zavoloka
 Алла Загайкевич
 Muslimgauze
 Kim Cascone
 Francisco Lopez
 the Moglass
 Perlonex
 Saralunden

Релизы
 13.2000 : Sidhartha - Alfa Moon Planets EP (CDr)  
 none : Various Nexsound Sampler #1 (CDr)  
 none : Various Nexsound Sampler #2 (CDr)  
 none : Various Nexsound Sampler #3 (CDr)  
 ns01 : Cold War Mechanizm - Surrendered (Cassette)  
 ns02 : Nihil Est Excellence - 4e4558.424f54 (Cassette)  
 ns03 : Alphonse De Montfroyd - Silence (CDr 3")  
 ns04 : Various Polyvox Populi (CD)  
 ns05 : Nihil Est Excellence + the Moglass - The Nihil Est eXcellence + The Moglass (CDr 3")  
 ns06 : the Moglass - Kogda Vse Zveri Zhili Kak Dobrye Sosedi (CD5")  
 ns07 : Kotra - Stir Mesh (CDr)  
 ns08 : Kim Cascone / Andrey Kiritchenko / Andreas Berthling / Kotra - Fourfold Symmetry (CD)  
 ns09 : Alphonse De Montfroyd + Nihil Est Excellence - Defect Analysts (CD3")  
 ns10 : Francisco López / Andrey Kiritchenko - Mavje (CD)  
 ns11 : the Moglass - Saliva (MP3)  
 ns12 : the Moglass - Uhodyaschie Vdal' Telegrafnye Stolby Stanovyatsa Vsyo Men'she I Men'she (CD)  
 ns13 : Ok 01 - Where I've Been, What I've Seen (MP3)  
 ns14 : Various Polyvox Populi 2 (MP3)  
 ns15 : Infra Red Army - Black Body EP (MP3)  
 ns16 : I/DEX / h.h.t.p. / -ED -  Micro Motion (MP3)  
 ns17 : Zavoloka - Suspenzia (MP3)  
 ns17e : Zavoloka - Suspenzia (CD)  
 ns18 : I/DEX - Seqsextend (CD)  
 ns19 : Muslimgauze - In Search Of Ahmad Shah Masood (CD)  
 ns20 : Various Rural Psychogeography (CD)  
 ns21 : Ok 01 - To A.K. W/ Best Wishez (MP3)  
 ns22 : Derek Holzer + Oloolo - Kosta (MP3)  
 ns23 : Kotra - Live Sessions (MP3)  
 ns24 : Lunt - An Half Of You (MP3)  
 ns25 : Tirriddiliu - Deliranti In Circostanze Astratte (MP3)  
 ns26 : Muslimgauze - Vote Hezbollah (CD)  
 ns27 : Kotra - Dissilient (CD)  
 ns27a : Kotra - Acute (MP3)  
 ns28 : Tom Carter & Vanessa Arn / the Moglass - Snake-Tongued Swallow-Tailed (CD)  
 ns29 : Alexei Borisov / Pomassl / Andrey Kiritchenko / Kotra - Live In Jaroslavl (MP3)  
 ns30 : Andrey Kiritchenko - True Delusion (CD)  
 ns31 : Violet - Electrolux (MP3)  
 ns32 : Arturas Bumsteinas - Retorta Ver.1 (MP3)  
 ns33 : Process - #1 (MP3)  
 ns34 : Tirriddiliu - Conglomerato Auto-Deviante Di Strumenti E Suonatori (MP3)  
 ns35 : Nilan Perera - Harmless Love (MP3)  
 ns36 : Critikal - State (MP3)  
 ns37 : Zavoloka - Plavyna (CD)  
 ns38 : Alla Zagaykevych - Motus (CD)  
 ns39 : Paul Kust / Andrey Kiritchenko / Kotra - Curious Kitchen (MP3)  
 ns40 : Various - Fabelbuch (MP3)  
 ns41 : Kidsok Nuit - Say Goodbye (MP3)  
 ns42 : Matsutake - Nine & Seventeen (MP3)  
 ns43 : Gultskra Artikler - Moreprodukt (MP3)  
 ns44 : Zavoloka & AGF - Nature Never Produces The Same Beat Twice (CD)  
 ns46 : Ballrooms Of Mars - Cédre (MP3)  
 ns47 : Alla Zagaykevych - To Escape, To Breathe, To Keep Silence (MP3)
 ns48 : Nole Plastique - Sourire En Souriant (MP3)
 ns49 : Andrey Kiritchenko / Anla Courtis / Moglass - The Courtis / Kiritchenko / Moglass (CD) 
 ns51 : Andrey Kiritchenko - Stuffed With/Out (CD)
 ns52 : Zavoloka vs. Kotra - To Kill The Tiny Groovy Cat EP (CD)
 ns52 : Zavoloka vs. Kotra - To Kill The Tiny Groovy Cat EP (MP3)
 ns53 : Nikita Golyshev & Sergey Letov - Live At NCCA (MP3)
 ns54 : Perlonex / Keith Rowe / Charlemagne Palestine - Tensions (2xCD)
 ns55 : Bluermutt - When I'm Not (MP3)
 ns57 : First 8 - In Tune (MP3)
 ns58 : Various - Vibrating Portraits (MP3)
 ns59 : Various - In Memoriam Nesterov (MP3)
 ns60 : Critikal - Graphorrhea (CD)
 ns61 : Roman Slavka - After Long Time Of Mute (MP3)

Внешние ссылки
 Official site

Инди-лейблы Украины